Bathyphantes ohlerti est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Linyphiidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de Pologne.

Étymologie 
Cette espèce est nommée en l'honneur de Gustav Heinrich Emil Ohlert.

Publication originale 
 Simon, 1884 : Les arachnides de France. Paris, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Linyphiidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique de Pologne